Ма́рко Дми́трович (; 24 января 1992, Суботица, СФРЮ) — сербский футболист, вратарь испанского клуба «Севилья» и сборной Сербии.

Клубная карьера 
Воспитанник школы «Црвены Звезды», играл за молодёжные команды «звездашей». Тренер Роберт Просинечки перевёл его в основной состав клуба, с июля 2010 года Марко Дмитрович регулярно попадал в заявку команды на матчи внутренних и международных соревнований. Однако за первую команду «Црвены Звезды» не сыграл.

В 2013 году перешёл в венгерский клуб «Уйпешт».

В начале 2015 года перешёл в английский «Чарльтон Атлетик».

В июле 2015 года отдан в аренду в испанский «Алькоркон», а 1 июля 2016-го стал полноценным игроком испанской команды, перейдя туда на правах свободного агента.

23 июня 2017 года Дмитрович перешёл в «Эйбар». 21 января 2021 года Дмитрович забил первый гол. Мяч был забит с пенальти на 12 минуте матча с «Атлетико Мадрид».

4 июля 2021 года вратарь в качестве свободного агента перешёл в «Севилью», подписав с ней контракт до 2025 года.

Статистика

Достижения 
 «Уйпешт»
 Обладатель Кубка Венгрии: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Венгрии: 2013/14

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Црвены Звезды»
 
 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Алькоркон»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Севилья»